Julien Demeulenaere (1937-), homme politique belge ;
Marc Demeulenaere (1926-1997), journaliste et écrivain français ;
Oscar Demeulenaere (1995-), docteur en physique acoustique français ;
Stern Demeulenaere (1965-), femme politique belge, fille de Julien.

Patronyme flamand